Wake Up est un terme anglais signifiant le réveil ou l'exclamation « réveille-toi ! ».

Musique

Chanson 

 Wake Up, chanson de ClariS présente sur l'album Second Story sorti le  ;
 Wake Up, chanson de Eliot Vassamillet représentant la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2019 ;
 , chanson d'Eskimo Joe présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Fetty Wap sorti le  ;
 , chanson de Hilary Duff présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sliimy présente sur l'album  sorti le  ;
 Wake Up, chanson de BTS présente sur l'album japonais Wake Up sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album des Boo Radleys sorti le  ;
 , album de John Legend et des Roots sorti le  ;
 , album du pape François sorti le  ;

 Wake Up, album de BTS sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Shalamar sorti le  ;
 , album de Sway sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des Vamps sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Cinéma 
 Wake Up, court métrage américain d'Alessio Jim Della Valle sorti en 2007
 Wake Up, court métrage américain d'Hannah Macpherson sorti en 2010
 Wake up, court métrage canadien de Michael Mando sorti en 2016

Voir aussi 
 
 Wake Up Sid
 Wake Up Dead
 Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie
 Wake Up Little Susie
 Wake Up and Say Goodbye
 Wake Up and Smell the Coffee